Gârbova se poate referi la:

 Gârbova, comună în județul Alba, Transilvania, România
 Gârbova, sat în județul Alba, Transilvania, România, reședința comunei Gârbova
 Munții Gârbova, denumiți și Munții Baiului, fac parte din Carpații de Curbură
 Gârbova de Jos, Alba, mai demult Gârbova Ungurească, localitate în județul Alba, Transilvania, România
 Gârbova de Sus, Alba, localitate în județul Alba, Transilvania, România

Vezi și 
 Râul Gârbova (dezambiguizare)
 Gârbovăț (dezambiguizare)